Теллермановский лес (Теллермановская роща) — участок леса, являющийся частью Борисоглебского лесного массива в Воронежской области.

История 

Название Теллермановского леса имеет тюркское происхождение и обозначает «лес на холме» (Скрябин М. П.) или «лес непроезжий» (Исаев С. А.). Ранее считалось, что он был назван в честь сподвижника Петра I — Франца Тиммермана. Однако уже в XVI веке лес этот назывался «Тилеормановским».

Теллермановский лес имеет непростую историю. До булавинского бунта он принадлежал Донскому войску. После бунта в 1705—1708 годах лес был отобран у казаков и стал казенным. Пётр I определил его для нужд кораблестроения. Строительство судов продолжилось при Екатерине II. В последующие годы южная часть Теллермановской рощи по-прежнему оставалась казенной, а северная сменяла владельцев и подвергалась неразумным вырубкам. В 1918 году весь лес был национализирован и получил общее название — Теллермановская корабельная роща. С 1926 года ведется интенсивное лесное хозяйство, накопившее большой опыт. В 1945 году в Теллермановском массиве было организовано Опытное лесничество Института леса АН СССР.

В настоящее время большая часть Теллермановского леса относится к категории «Особо ценные леса», а некоторые участки являются памятниками природы.

География 

Теллермановская роща находится в восточной части Воронежской области. Площадь лесного массива составляет 39,5 тысяч га, а протяженность с северо-востока на юго-запад — 65 км.

Большая часть территории Теллермановского леса лежит на высоких правых берегах рек Хопёр и его притока Вороны. Уступы берега здесь достигают 30-50 м над уровнем воды в реке. Наивысшая точка рощи — 164 м над уровнем моря — находится на водораздельном плато Вороны и Карачана (приток Хопра). Водораздел пересечен глубокими оврагами, выходящими в поймы рек. Широкая пойма левого берега Вороны заболочена. Её занимают заросли чёрной ольхи, луга и пойменные озера.

Теллерманова роща богата водами: общая площадь водного зеркала равна 1000 га.

Растительный и животный мир 

Леса Теллермановской рощи составлены дубравами и дубово-ясеневыми лесами с высокой продуктивностью. Господствуют здесь осоково-снытевые дубравы. Под пологом дуба растет ясень (нередко составляя дубу конкуренцию), клен, липа, лещина, бересклет бородавчатый. В нижнем ярусе преобладает сныть обыкновенная и осоки. Некоторые особенно мощные дубы и ясени достигают 300-летнего возраста и 35 метров высоты.

Из крупных млекопитающих в Теллермановском лесу обитают: лось, благородный олень, косуля, кабан, волк, барсук, лиса, бобр, заяц. Также здесь можно встретить ласку, куницу, многочисленных мышевидных грызунов.
Разнообразны птицы: в летнее время насчитывается около 40 певчих видов. Полноценно представлены дневные и ночные хищники, водоплавающие птицы.

Благотворное донорское влияние на животный и растительный мир Теллермановской рощи оказывает близость Хопёрского заповедника.

Теллермановский лес существенно улучшает климат прилегающих территорий. Лес защищает поля от засух и суховеев, ослабляет почвенную эрозию, поддерживает полноводность рек.

Литература 
 Экосистемы Теллермановского леса / отв. ред. В. В. Осипов ; Ин-т лесоведения. — М. : Наука, 2004. — 340 с.
 Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г. И.; Ред.кол.: Анучин Н. А., Атрохин В. Г., Виноградов В. Н. и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1985.-563 с., ил.
 Теллермановский лес. Постоев М. — Воронеж,1951.
 Типы леса Теллермановского лесного массива. Петров А. П. — М., 1957.
 Воронежская историческая энциклопедия. Загоровский В. П. — Воронеж, 1992.
 Воронежские дали / под ред. Ф. Н. Милькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Воронеж : Изд-во Воронеж, ун-та, 1980. — 254 с.

Примечания

Ссылки 
 «Теллермановская роща» на сайте http://priroda36.ru 
 

Лесные массивы России
Дубравы
Охраняемые природные территории Воронежской области